Якимовское — название населённых пунктов в России:

 Якимовское — поселок в Веневском районе Тульской области.
 Якимовское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Якимовское — село в Ростовском районе Ярославской области.